Наумов Анатолій Іванович (*1938) — український письменник.
 Наумов Анатолій Михайлович (*1945) — радянський та український художник кіно.
 Наумов Андрій Олегович — колишній голова управління внутрішньої безпеки СБУ.
 Наумов Вадим Олександрович (1992—2014) — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Наумов Василь Миколайович (* 24 липня 1917 — † 13 червня 1980) — Герой Радянського Союзу
 Наумов Василь Михайлович (* 27 грудня 1919 — † 28 листопада 1988) — Герой Радянського Союзу
 Наумов Віталій Валерійович (1977—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Почесний громадянин міста Тернополя.
 Наумов Володимир Наумович — радянський режисер.
 Наумов Дмитро Миколайович (1983—2017) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Наумов Едуард Костянтинович (1932—1997) — московський лікар, який цікавився проблемами парапсихології (телекінезом, телепатією та яснобаченням).
 Наумов Євген Іванович (1939—1992) — український журналіст та письменник, писав українською та російською мовами, член Спілки письменників СРСР.
 Наумов Ілля Єгорович (* 20 липня 1902 — † 21 червня 1974) — Герой Радянського Союзу
 Наумов Кіндрат Іванович — Герой Радянського Союзу
 Наумов Микола Олександрович (* 26 листопада 1909 — † 4 серпня 1993) — Герой Радянського Союзу
 Наумов Михайло Іванович (* 16 жовтня 1908 — † 8 лютого 1974) — Герой Радянського Союзу
 Наумов Олексій Авакумович (* 1840 — † 1895) — російський художник;
 Наумов Олексій Федорович (* 1 березня 1923 — † 21 січня 1943) — Герой Радянського Союзу.
 Наумов Павло Семенович (1884—1942) — український радянський художник.
 Наумов Петро Ізотович (* 14 жовтня 1915 — † 1 червня 1987) — Герой Радянського Союзу
 Наумов Сергій:
 Наумов Сергій Володимирович ( 25 вересня 1969) — український банкір, голова правління Ощадбанку (з 2 листопада 2020 року)
 Наумов Сергій Іванович () — латвійський хокеїст, воротар.
 Наумов Сергій Максимович (1929—1980) — радянський російський письменник, сценарист.
 
 Наумов Сергій Олександрович (історик) ( 19 вересня 1958) — український історик, доктор історичних наук
 Наумов Сергій Олександрович (артист) ( 9 червня 1952) — український артист музичної комедії, актор Київського театру оперети. Заслужений артист України (2009).
 Наумов Юрій Михайлович (* 30 січня 1956 — † 9 вересня 1999) — Герой Росії

Жінки 
 Наумова (Бондар) Ксенія Ігорівна — російська волейболістка, нападниця-догравальниця, майстер спорту міжнародного класу.
 Наумова Мар'яна Олександрівна — російська спортсменка в пауерліфтингу — жим штанги лежачи. Колишній Майстер спорту України міжнародного класу.

Примітки 

Російські прізвища
Прізвища